Fais-moi peur est un roman de Malika Ferdjoukh
 Fais-moi peur est un film de George Sherman
 Fais-moi peur ! est une série télévisée (1990-2000).